Hansa Brandenburg bzw. Hansa-Brandenburg bezeichnet

 ein Containerschiff der Hamburger Reederei Leonhardt & Blumberg, siehe Hansa Brandenburg
 die ehemaligen Hansa- und Brandenburgischen Flugzeugwerke, siehe Hansa-Brandenburg